

Chimica
 Triolo – composto organico

Geografia
 Triolo – frazione di Villeneuve d'Ascq in Francia
 Triolo – torrente del foggiano

Persone
 Denise Carter-Triolo – tennista statunitense

Pagine correlate 
 Trioli (disambigua)